Keiko Takemiya – fumettista giapponese
 Masaki Takemiya – giocatore di go giapponese
 Yuyuko Takemiya – scrittrice giapponese